Koklumptjärnarna är ett par sjöar i Krokoms kommun i Jämtland och ingår i . Koklumptjärnarna ligger i  Natura 2000-område:

Koklumptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 711530-143612), sjö i Krokoms kommun 
Koklumptjärnarna (Hotagens socken, Jämtland, 711534-143597), sjö i Krokoms kommun 

Insjöar i Indalsälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Krokoms kommun